Матилья-де-Арсон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 30 км². Население — 206 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Покровителями города считаются святой Сальвадор и богоматерь  дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы